Володер је насељено место у општини Поповача, у Мославини, Хрватска, пре нове територијалне организације у саставу бивше велике општине Кутина.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Володер је имао 1.871 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Володер је имало 1.729 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Општина Поповача
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Мославина